Rafael Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Rafael Rodríguez (* 1981), spanischer Radrennfahrer
 Rafael Rodríguez Barrera (1937–2011), mexikanischer Diplomat, Politiker und Rechtsanwalt
 Rafael Rodríguez Colón (1906–nach 1974), dominikanischer Arzt, Politiker und Musiker
 Rafael Rodríguez Díaz (* 1943), salvadorianischer Lyriker, Essayist, Literaturkritiker und Hochschullehrer
 Rafael Rodríguez Medina (* 1956), salvadorianischer Fußballschiedsrichter
 Rafael Rodríguez Padilla (1890–1929), guatemaltekischer Maler und Bildhauer
 Rafael Rodríguez Urrusti (1922–2000), spanischer Künstler
 Rafael Chávez Rodríguez (Chepe; * 1952), mexikanischer Fußballspieler